Фабула — літературний термін.
 Фабула — українське видавництво засноване в Харкові.
 Фабула — український херсонський метал-гурт.
 Фабула — аматорський театр Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.